Timandra – personaggio della mitologia greca
 603 Timandra – asteroide della fascia principale
 Timandra – genere di farfalle